Mädelschaft steht für:
 kleinste Einheit innerhalb des Bundes Deutscher Mädel (BDM)
 Damenverbindung, Studentenverbindung, der ausschließlich Frauen angehören 
 eine Gruppenbezeichnung bei weiblichen Pfadfindern